Batambuze ist der Familienname folgender Personen:

 Iddi Batambuze (* 1972), ugandischer Fußballspieler
 Shafik Batambuze (* 1994), ugandischer Fußballspieler